Der Siberia Cup 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 18. bis 24. November 2013 in Tjumen, Sibirien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 16. bis 18. November 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 26 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Dsmitryj Schyrmont
 Anton Galkin
 Waleri Rudnew
 Denis Mazukewitsch

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 76 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 63 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 82 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Tjumen